SISA, acronimo di Società Italiana Supermercati Associati, è un'azienda della grande distribuzione organizzata fondata nel 1975.

Storia 
La società nacque dall'idea di un gruppo di piccoli commercianti che trasformarono i propri negozi in superette o supermercati e che volevano costituire un gruppo per fare acquisti. Il numero dei Soci crebbe rapidamente con il maggior potere contrattuale. Venne poi adottata una insegna comune seguito dal lancio sul mercato dei primi prodotti a marchio SISA. Successivamente venne aggiunta la dizione I Supermercati Italiani.

La società Cedi SISA Centro Sud S.p.A., ha costituito una società controllata chiamata Gestioni commerciali s.r.l. o anche detta GE.COM. s.r.l. Nel 2011 i punti vendita di Nuoro sono diventati Nonna ISA mentre nel 2014 il centro distributivo della Sardegna è stato chiuso e tutti i supermercati della regione, compreso lo stesso centro distributivo, sono passati alla Sigma. Nell'anno 2015 ha raddoppiato il suo patrimonio societario passando da 5.000.000,00 € a 10.000.000,00 €.

Nel luglio 2015, Cedi Sisa Centro Nord ha presentato, insieme a Sigma Sardegna, istanza di ammissione alle procedure di concordato preventivo di bilancio nel tribunale fallimentare di Vicenza.

La compagnia Ernst&Young ha provato a rimettere in sesto il bilancio ma purtroppo non ha permesso a Sisa di rimettersi in piedi. Il buco di bilancio e i debiti verso creditori, fornitori e banche, ammontano a oltre 18 milioni.

SISA conta oltre 1.000 soci ed è attiva sul mercato con insegne che abbracciano ogni tipologia di negozio: IperSISA, SISA Superstore, SISA, Issimo, Negozio Italia e Quick. Attraverso una rete di 1558 punti di vendita.

A fine 2014 la rete di vendita era composta da:

Nel giugno 2017 nasce la Distribuzione SISA centro sud S.r.l., che prende il posto della Cedi SISA Centro Sud S.p.A. e forma, insieme a Sigma e COAL, l'alleanza D.IT. (Distribuzione Italiana).

Centri distributivi 
 SISA Centro Sud: Gricignano di Aversa (CE)
 SISA Sicilia: Carini (PA)
 Piattaforma di Modugno: Modugno (BA)
 SISA Puglia-Basilicata-Calabria - Gruppo SuperCentro (dal 25 marzo 2021 in sostituzione di Pam e Metà).

Note 

Società italiane di grande distribuzione organizzata